Pike Creek kan syfta på följande:

 Pike Creek, Delaware, ort i USA
 Pike Creek, Queensland, vattendrag i Australien